Данаил Божковски е строител от края на XIX и началото на XX век.

Биография 
Данаил Божковски е роден в 1864 година в село Тресонче, Дебърско, тогава в Османската империя. Принадлежи към големия род Божковци. Става майстор строител и има собствена тайфа, в която работя и синовете му Марко (1884 - 1956), Аврам (1885 - 1963), Дамян (1887 - 1972) и Стефан (1889 - 1967). Данаил Божковски работи във Влашко, в Будапеща и накрая в Белград, където построява няколко обществени сгради на улица „Княз Михайло“.

Родословие

Бележки 

Български строителни инженери
Родени в Тресонче
Представители на Дебърската художествена школа
Български предприемачи от Македония